Bonhomme [] ( ‚Mann‘, ‚Kerl‘) ist der Familienname folgender Personen:
 Ariane Bonhomme (* 1995), kanadische Radsportlerin
 Edna Bonhomme, haitianisch-amerikanische Wissenschaftshistorikerin, Autorin, interdisziplinäre Künstlerin und Biologin
 Joseph Bonhomme (1889–1973), kanadischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Basutoland
 Paul Bonhomme (* 1964), britischer Kunstflugpilot

 Stéphane Bonhomme (* 1976), französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Tessa Bonhomme (* 1985), kanadische Eishockeyspielerin

Geografie:

 Bonhomme (Gebirge), ein Gebirge auf der Insel St. Vincent
 Grand Bonhomme, Berg auf St. Vincent in St. Vincent und die Grenadinen
 Le Bonhomme, französische Gemeinde im Oberelsass
 Col du Bonhomme, ein Berg in den Vogesen
 Bonhomme Township, ein Township im St. Louis County im US-Bundesstaat Missouri

Andere:

Siehe auch:
 Bon Homme
 Petit Bonhomme